Список цифровых синглов № 1 США 2015 года представляет собой список синглов, занимавших 1 место в 2015 году в еженедельном хит-параде Hot Digital Songs, в который входят самые продаваемые синглы в США через Интернет. Хит-парад составляется журналом Billboard при помощи системы сбора данных Nielsen SoundScan.

См. также 
 2015 год в музыке
 Список альбомов электронной музыки № 1 2015 года (Billboard)
 Список радиохитов № 1 2015 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2015 году (Billboard)
 Список танцевальных радиохитов № 1 2015 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов № 1 2015 года (Billboard)
 Список хитов альтернативного рока № 1 2015 года (Billboard)
 Список кантри-хитов № 1 2015 года

Примечания 

Чарты Billboard 2015 года
Списки цифровых синглов США
Списки хитов № 1 в США 2015 года